Easington kan syfta på:

Geografi

Jamaica 

 Easington (ort i Jamaica), Parish of Saint Thomas,

Storbritannien 

 Easington, East Riding of Yorkshire, ort i England 
 Easington, North Yorkshire, 
 Easington, Lancashire, England, Lancashire, 
 Easington, Northumberland, 
 Easington, Durham – en ort i Durham, England
 Easington (distrikt) – ett före detta distrikt i Durham, England
 

Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar